Carl Lindroth kan syfta på: 

* Carl Lindroth (1833–1904), svensk grosshandlare
 Carl H. Lindroth (1905–1979), svensk entomolog